Carlos Alvarado peut désigner :

 Carlos Alvarado Lang (1905-1961), graveur mexicain ;
 Carlos Alvarado (né en 1927), footballeur costaricien ;
 Carlos Alvarado (né en 1945), cavalier argentin ;
 Carlos Alvarado (né en 1949), footballeur hondurien ;
 Carlos Alvarado (1954-1998), cycliste costaricien ;
 Carlos Alvarado (né en 1964), homme politique, médecin et ministre vénézuélien ;
 Carlos Alvarado (né en 1964), poète et écrivain franco-argentin ;
 Carlos Alvarado (né en 1980), homme d'État costaricien ;
 Carlos Alvarado, acteur et créateur espagnol.